Golomb :
Eliyahou Golomb (1893-1945) fut un dirigeant des forces paramilitaires juives sionistes en Palestine mandataire.
 Solomon W. Golomb (1932-2016) est un mathématicien et un informaticien américain auquel on doit :
 le graphe de Golomb
 la règle de Golomb
 la suite de Golomb
 le codage de Golomb